Tingupa är ett släkte av mångfotingar. Tingupa ingår i familjen Tingupidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Tingupa